Wahre Liebe steht für:

 Wahre Liebe (1989), US-amerikanischer Film von Nancy Savoca
 Wahre Liebe (1990), österreichisch-deutscher Film von Kitty Kino
 Wa(h)re Liebe, deutsche Fernsehserie (1994 bis 2004)
 Tatort: Wahre Liebe, deutscher Fernsehfilm von André Erkau (2014)
Siehe auch:
 Wahre Liebe Wartet
 True Love